Faramund ist der Name folgender Personen:

 Faramund (König) (auch Pharamund, französisch Pharamond), angeblich ein König der salischen Franken in den 420er Jahren
 Faramund von Köln, im 8. Jahrhundert der 14. Bischof von Köln